Wanted, Bow Wow amerikai rapper 2005-ös albuma
 Wanted, Cliff Richard 2001-es albuma
 Wanted, Hunter Hayes amerikai country énekes dala
 Wanted, Mark Millar képregényalbuma
 Wanted, a képregény alapján készült 2008-as film
 Wanted (film, 1967)
 Wanted (dél-koreai együttes)